SLC22A31 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 16-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 558 амінокислот, а молекулярна маса — 58 987.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, транспорт. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки